Синьу (Уси) (新吴区) — район городского подчинения городского округа Уси провинции Цзянсу (КНР).
 Синьу (Таоюань) (新屋區) — район города центрального подчинения Таоюань провинции Тайвань (Китайская Республика).